Boreiko ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wiktorowitsch Boreiko (* 1957), russischer Dirigent
 Walentin Wassiljewitsch Boreiko (1933–2012), sowjetischer Ruderer